Министерство занятости Швеции () — несёт ответственность за рынок труда и отношения по поводу занятости.

История 
Министерство занятости было создано в 1974 году, когда Министерство внутренних дел было разделена на два новых министерства. Министерство занятости взяло на себя ответственность за рынок труда, охрану труда и иммиграцию. Жилищная политика была переведена в новое министерство жилищного строительства.

С 1 января 1999 года вопросы Министерства занятости были переданы в новое Министерство по вопросам предпринимательства, энергетики и связи.

1 января 2007 года, министерство восстановлено после решения нового правительства, которое пришло к власти 6 октября 2006 года.

Организационная структура 

Министерство занятости насчитывает около 90 сотрудников, в том числе 6 политических назначенцев.

Министерство возглавляет министр по делам занятости и ему помогает государственный секретарь, политические советники и пресс-секретари.

Агентства 
 Совет Европейского социального фонда в Швеции
 Институт оценки рынка труда
 Суд по трудовым спорам
 Национальное посредническое бюро
 Национальный институт трудовой жизни
 Шведский совет страхования на случай безработицы
 Шведское управление охраны труда

Ссылки 
 Официальный сайт 

Швеция
Занятости
Организации, основанные в 1974 году